Академічний хор Ніжинського коледжу культури і мистецтв ім. Марії Заньковецької (жіночий склад) заснований у 2000 році.

Засновник та незмінний керівник колективу Дорохіна Любов Олексіївна — кандидат мистецтвознавства, доцент Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, відмінник освіти України, кавалер ордену НМАУ ім. П. Чайковського «За видатні досягнення у музичному мистецтві», член Національної всеукраїнської музичної спілки.Хормейстер хору — викладач І категорії Могильна Ірина Григорівна.
Концертмейстер — викладач вищої категорії Єрмак Ганна Валентинівна.

Академічний хор НУКіМ є лауреатом багатьох конкурсів та фестивалів, зокрема:
 І та ІІ Міжнародних фестивалів української творчості у діаспорі «Покровські калинові грона» та Лауреат обласного фестивалю духовної музики «Свято хору»,
 XVIII Всеукраїнського фестивалю (в номінації "Найкращий світський хоровий колектив із музичних училищ та консерваторій) (м. Дніпропетровськ 2011)
 І премії XIX Всеукраїнського фестивалю (в номінації «Найкращий світський хоровий колектив») духовних піснеспівів «Від Різдва до Різдва» (м. Дніпропетровськ 2012).
 Всеукраїнської хорової асамблеї української духовної музики (м. Київ, 2012),
 XIV Всеукраїнського Різдвяного фестивалю «Велика коляда» (м. Львів, 2013), 
 Всеукраїнського конкурсу ім. Я. Степового (Харків, 2013).
 В 2013 році Академічний хор НУКіМ отримав Диплом І ступеня та звання Лауреата на Міжнародному фестивалі-конкурсі «Славянский венец» (Болгарія)

Традиційно Академічний хор презентує своє мистецтво на міському Різдвяному фестивалі духовної музики «Христос рождається — славимо Його» та «Ніжинському Хор-фесті», присвяченому творчості М. Леонтовича, звітних та тематичних концертах в Ніжині та Чернігові. Академічний хор Ніжинського училища культури і мистецтв учасник авторських концертів, присвячених творчості Лесі Дичко, Олександра Некрасова, Степана Спеха.

За особливі успіхи у розвитку та поширенні національної музичної культури й активний внесок у збагачення української мистецької скарбниці нагороджений почесними Дипломами фестивалів, Почесною грамотою «Кавалер Відзнаки» Чернігівського та Сумського єпархіального управління УПЦ Київського Патріархату та Грамотою Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви Володимира. 

В репертуарі хору твори вітчизняних та зарубіжних композиторів-класиків, сучасна музика та духовні твори, обробки народних пісень. Більше 20 перекладень та аранжувань хорових творів, адаптованих під кількісний та якісний склад академічного хору НУКіМ зроблено хормейстером Іриною Могильною.

Джерела 
 Музична бібліотека 
 Канал відео 

Музичні колективи, що з'явились 2000
Культура Ніжина
Хорові колективи України
2000 в Україні